Huepac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ranchito de Huepac, ort, Sonora, Huépac, 
 Huépac, kommun, Sonora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar